

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 47, w tym 7 podstawowych
 Stawiska – część miasta Chmielnik
 Stawiska – część miasta Ciężkowice
 Stawiska – część miasta Katowice
 Stawiska – część miasta Rybnik
 Stawiska – część miasta Sanok

Inne 
 Rezerwat przyrody Stawiska − leśny rezerwat przyrody w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie